En la historia de la ciudad de Groenlo, en los Países Bajos, hubo varios asedios dignos de mención,  ocurridos los dos más destacados en el transcurso de la guerra de los Ochenta Años:

 El asedio de Groenlo de 1580 por las tropas españolas al mando del Conde Rennenberg.
 El asedio de Groenlo de 1595, por las tropas neerlandesas al mano de Mauricio de Orange.
 El asedio de Groenlo de 1597, por las tropas neerlandesas al mano de Mauricio de Orange.
 El primer asedio de Groenlo de 1606, en el que Ambrosio Spínola tomó la ciudad al frente de los tercios españoles.
 El segundo asedio de Groenlo de 1606, en el que Mauricio de Orange fracasó al tratar de reconquistar la ciudad al frente de las tropas neerlandesas.
 El asedio de Groenlo de 1627, en el que el estatúder de las Provincias Unidas de los Países Bajos, Federico Enrique de Orange-Nassau, la reconquistó para los neerlandeses.
 El asedio de Groenlo de 1672, por las tropas del príncipe-obispo de Münster, Bernhard von Galen.

Enlaces externos